Футбол в Дагестане ведёт начало с середины 1920-х годов. Дагестанские клубы принимают участие в кубке и чемпионате республики, а отдельные команды — в чемпионате России (ранее — в чемпионате СССР).

Общие сведения о развитии футбола в Дагестане

Дагестанский футбол до революции 
Первый официальный матч был сыгран ещё до революции (играли сборные Темир-Хан-Шуры и Порт-Петровска): 2:0 в пользу Темир-Хан-Шуры (дублем отметился полузащитник ТХШ Ибрагим Гасанов). Но основные вехи футбола Дагестана пришлись на несколько более позднее время.

Развитие футбола в довоенное время (в 1920—1930-е годы) 
В 1927 году было образовано первое спортивное общество — «Динамо». Через год был построен стадион, на котором проводились матчи этого общества. «Динамо» долгое время, почти 70 лет, являлось флагманом дагестанского футбола (до появления на футбольном небосклоне «Анжи»).

Со середины 1930-х годов стали предприниматься попытки проведения чемпионатов и розыгрышей Кубков Дагестанской АССР. Первый чемпионат и розыгрыш Кубка республики были проведены в 1936 году. Первыми чемпионами Дагестана стали футболисты махачкалинского «Темпа». Затем 4 раза подряд успех праздновали футболисты махачкалинского «Динамо».

Дагестанский футбол в послевоенный период (в 1940—1980-е годы) 
Во время войны эти турниры не проводились и были возобновлены только в 1946 году.

После окончания войны (в 1946 году) махачкалинское «Динамо» завоевало пятый титул чемпиона Дагестана. В 1947 году победила команда капитана Шмуничева (Махачкала). Затем — вновь победы махачкалинских команд: «Старта» (1948—1950-е годы) и «Звезды» (1951 год).

Первой нестоличной командой, ставшей победительницей первенства республики, была команда из Буйнакска — «Пищевик» (в 1952 году). В сезонах 1953 и 1954 годов золотые медали чемпионата Дагестана вновь завоевало «Динамо», став семикратным чемпионом Дагестана.

В 1955 году настал черёд дербентской команды победить в главном республиканском турнире по футболу. Махачкалинские команды вновь первенствовали в 1956 году (сборная Махачкалы) и 1957 году («Динамо» — 8-й титул). Команда Дербентского консервного комбината победила в 1958 году. В дальнейшем дербентцы побеждали в Чемпионате Дагестана лишь однажды — в 1961 году («Урожай»).

В 1960 году ещё один город стал родиной чемпионов («Труд» Каспийск). С 1962 года началась впечатляющая победная серия всё того же «Труда» из 13 побед (в 1962—1965, 1970—1972 и 1974—1977), ставшего в итоге 14-кратным чемпионом республики. Два столичных клуба немного подпортили статистику «Труда», победив в 1966 («Дагэлектромаш») и 1973 («Луч») годах.

«Булат» из Буйнакска стал недосягаемым для конкурентов в сезоне 1978 года. Вторично эта команда победила аж через 15 лет — в 1993 году. В дальнейшем, лишь однажды победила команда из этого города — в 2001 году (СКА-Темир-Хан-Шура).

Другая каспийская команда («Заря») также успешно выступила и победила 4 раза подряд (1979—1982 годы).

Чемпионы Дагестана 

По состоянию на 2019 год имело место снижение популярности большого футбола (11х11) по сравнению с развитием футбола 8Х8, мини-футбола. В 2018 году чемпионат Дагестана завершили 5 команд.

Статистика дагестанских клубов в чемпионатах СССР и России 
В разное время и в разных союзных и российских лигах играло 11 команд из Дагестана. На профессиональном (нелюбительском — команды мастеров) уровне: махачкалинские «Динамо» (с 1946), «Анжи» (с 1992), «Легион-Динамо» (с 2016) и «Махачкала» (2019—2021), каспийские «Анжи-Хазар» (с 1949) и «Дагдизель» (с 2003), «Дербент» (в 1966—1970 и в 1992—1996). В любительском первенстве (КФК/ЛФЛ): кизилюртовский «Автомобилист» (1991, 1994), «Хасавюрт» из одноимённого города (в 2003), избербашский «Каякент» (в 2002—2003), буйнакская СКА-«Темирхан‑Шура» (в 2002), карабудахкентский «Газпром-Бекенез» (в 2002—2004), магарамкентский «Леки» (в 2008—2009), «Махачкала» (2009) и др.

Новая история дагестанского футбола 
С января 2011 года Сулейман Керимов являлся владельцем футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы. При нём клуб приобрёл таких известных игроков, как Александр Прудников («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Челси» Лондон), а также знаменитых игроков: бразильского защитника Роберто Карлоса и камерунского нападающего Это’О. Из нидерландского ПСВ прибыл венгр Балаж Джуджак, «Пахтакор» отдал своего лидера Одила Ахмедова. Была проведена реконструкция стадиона «Хазар» («Анжи Арена») в Каспийске.

В 2022 году «Анжи» потерял статус профессионального клуба. В тот же год махачкалинское «Динамо» вышло в Первую лигу.

Примечания

Ссылки 
 Махачкалинский футбольный клуб «Судостроитель» отметил 65-летие

История российского футбола
История Дагестана
Футбол в Дагестане